Vilhelm eller Wilhelm Hansen har flere betydninger:

Vilhelm 
 Vilhelm Hansen (læge) (1837-1917) – dansk læge, fysikus
 Vilhelm Hansen (porcelænsmaler) (1824-1898) – dansk porcelænsmaler
 Vilhelm Hansen (dekorationsmaler) (1852-1910) – dansk hof-dekorationsmaler
 Vilhelm Hansen (fabrikant) (1859-1925) – dansk etatsråd, fabrikant
 Vilhelm Hansen (proprietær) (1874-1943) – dansk proprietær, møller
 Vilhelm Hansen (1900-1992) – dansk tegneserietegner, se Carla og Vilhelm Hansen

Wilhelm 
 Wilhelm Hansen (musikforlægger) (1821-1904) – dansk musikforlægger (Jens Wilhelm Hansen)
 Wilhelm Hansen (forsikringsdirektør) (1868-1936) – dansk etatsråd, forsikringsdirektør og kunstsamler (Wilhelm Peter Henning Hansen)
 Alfred Wilhelm Hansen (1854-1923) – dansk musikforlægger
 Asger Wilhelm Hansen (1889-1976) – dansk musikforlægger
 Hanne Wilhelm Hansen (1927-2003) – dansk musikforlægger
 Jonas Wilhelm Hansen (1850-1919) – dansk musikforlægger
 Lone Wilhelm Hansen (1929-1994) – dansk musikforlægger
 Svend Wilhelm Hansen (1890-1960) – dansk musikforlægger

 Edition Wilhelm Hansen – dansk musikforlag
 Wilhelm Hansen Fonden – dansk fond